Марион Котияр () е френска театрална, телевизионна и филмова актриса, носителка на „Оскар“, „Златен глобус“, „БАФТА“ и две награди „Сезар“. Известност придобива след участието си във филма „Такси“. Други известни продукции с нейно участие са „Най-дългият годеж“, „Голяма риба“, „Детски игри“, „Добра година“, „Любов във въздуха“, „Врабчето“, „Обществени врагове“.

Биография 
Марион Котияр е родена на 30 септември 1975 г. в Париж, Франция. През 2006 г. Марион е обявена за национална забележителност на Франция, след като е избрана за най-чаровната актриса на своята страна.

В Америка става популярна с ролята си във филма „Едит Пиаф: Животът в розово“ (2007), в който се превъплъщава в образа на певицата Едит Пиаф.

Личен живот 
От 2007 г. Марион е във фактически брак с актьора Гийом Кане (род. 1973), с когото се сгодява през декември 2008 г. Двойката има син – Марсел Кане (род. 19.05.2011) и дъщеря – Луиз Кане (род. 10.03.2017).

Котияр е страстна природозащитничка и деятелка (представител) на „Грийнпийс“. Тя е голям поклонник на канадския рок-певец Хоуксли Уъркмен (Hawksley Workman), снимала се е в два негови клипа.

Марион Котияр е кръстнца на италианския круизен лайнер „Costa Serena“.

Филмография

Кино

Телевизия

Награди и номинации

Източници

Външни препратки 

 Марион Котияр Официален сайт
 
 
 Марион Котияр Фотоси от филма „Едит Пиаф: Животът в розово“

Френски природозащитници
Озвучаващи актьори
Френски актриси
Френски певици
Носители на ордена на Почетния легион
Носителки на награда BAFTA за най-добра актриса
Носители на награда Сезар
Носители на Златен глобус
Носители на „Оскар“
Европейски филмови награди
Родени в Париж
Французи от алжирски произход